Юсу́повы (в старину также Юсуповы-Княжево́) — княжеский род, пресекшийся в мужском колене в 1891 году. Происходил от ногайского правителя Юсуфа. Одного корня с ними — княжеский род Урусовых.

При подаче документов (19 мая 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена совместная родословная роспись князей Юсуповых и князей Байтерековых, жалованная грамота царя Фёдора Ивановича князьям Иль-мурзе Юсуповичу с братьями Айдар-мурзой и Алей-мурзой Кутум-мурзиными на г. Романов со всеми пошлинами и села: Чирково, Понгило, Пшеничищево и других в Романовском уезде с обязательством содержания 225 служилых татар (30 октября 1584) и подтвердительная грамота Михаила Фёдоровича Сююш-мурзе Иль-мурзичу Юсупову на выше перечисленные поместья (1613).

Происхождение 
Юсуф-мурза, сын Муса-мурзы, как следует из его переписки с Иваном Грозным, считал своим предком Едигея, ходившего с походом на Москву в 1408 году. У него было два сына, Иль-мурза и Ибрагим (Абрей), которые отправились в 1565 году в Москву, а также дочь — казанская царица Сююмбике.

Лицевой летописный свод: «…Юсуфовы дети, Юнус-мурза и Алей, перед князем Исмаилом признали свою зависимость, и с Иваном [Черемесиновым] и Михаилом [Колупаевым] помирились и дали клятву царю и государю в том, что им служить царю и великому князю, как князю Исмаилу, и быть неотступными до своей смерти, и у Асторохани кочевать, и ничего плохого не замышлять. И Иван да Михайло дали им суда, чтобы было на чем плыть к Исмаилу и чем в Волге кормиться; а Юнус-мурза с братьями пришел на царя Дербыша и его прогнали, а пушки, которые ему прислал Крымский царь, Юнус захватил и отослал в город к Ивану и Михаилу. А царь Дербыш побежал в Азов, а оттуда к Мекке».
В кормление потомкам ногайских ханов был предоставлен городок Романов на берегу Волги. Некоторые романовские мурзы из потомства Иль-мурзы и Абрея в последние годы царствования Алексея Михайловича приняли крещение и писались Юсупово-Княжево.  Род князей Юсуповых был записан в V часть родословной книги губерний Орловской, Курской и Санкт-Петербургской. Герб внесён в III часть Общего Гербовника.

Мифология родословия 
В трактате «О роде князей Юсуповых» (1866) последний его представитель повторяет легенду о родстве ногайских мурз с мамлюкскими правителями Египта: "Эдигей был признаваем потомком мусульманских султанов, обладавших Дамаском, Антиохией, Меккой и проч.

В родословном свитке, поданном Юсуповыми в разрядный приказ на исходе XVII века, они называли своим предком «Абубекира, правившего после Магомета всем мусульманским родом». Н. Б. Юсупов убеждён, что под Абубекиром имеется в виду не тесть Мухаммеда, а «верховный сановник исчезавшего в упоении неги и роскоши калифа Ради-Биллага, предоставившего ему всю власть свою в духовном и светском значении». Мифы о египетском происхождении Эдигея косвенно отразил герб рода Юсуповых.

Геральдика 
На протяжении XVIII века князья Юсуповы пользовались вариантом герба, который отличался от внесенного в ОГДР. Его отличия состояло в следующем: в верхнем поле щитка вместо княжеской была помещена открытая античная корона. Во втором поле человек в восточной одежде держал в руке не молоток, а сокола. Львы в четвертом поле и щитодержатели держали во рту по стреле. В пятом поле вместо льва изображался крокодил, который указывал на легендарное происхождение рода от правителей Египта. В шестом поле находился, по словам С. Н. Тройницкого, «более характерный для востока баран», а не олень. Неутвержденный вариант герба лучше, чем утвержденный, выражал генеалогические реалии рода князей Юсуповых и полнее соответствовали гербу князей Урусовых, которые происходили от того же родоначальника.

Родословие Юсуповых 

 Юсуф-бий является основоположником княжеского рода ногайского происхождения, он получил титул бия в 1549 году, после смерти своего брата Шейх-Мамай-бийя. У него было четыре сына — Али, Юнус, Ибрагим, и Эль. В 1552 году царь Иван Васильевич пошёл войной на Казанское ханство и в династии начались междоусобные войны, приведшие в 1554 году к гибели самого Юсуфа, а через два года и его сына, Али.

 Трое его сыновей — мурзы Юнус, Ибрагим и Эль перешли на службу московского царя. Мурза Юнус скончался в 1561 году, а оставшимся двум братьям царь Иван Васильевич, в 1564—1565 годах, пожаловал село Романов (Романов посад, ныне г. Тутаев). Ибрагим в 1570-х годах выехал к крымскому хану Девлет-Гирею и поселился в Малой Ногайской Орде. Известен внук мурзы Ибрагима — тоже Ибрагим (в крещении князь Никита Сеюшевич), который первым в роду принял православие, из его четырёх сыновей известны Василий Никитич Большой и Андрей Никитич.

 Мурза Эль (Иль) в 1558—1583 годах участвовал в Ливонской войне и скончался в 1611 году, его потомки владели c.Романовым до 1614 года. Эль имел несколько сыновей: мурза Сеюш, мурза Бай и мурза Чин.

 Известен внук Чина — мурза Бий (в крещении князь Иван Корелович), который имел сына Семёна Ивановича. Одним из младших сыновей Сеюша был мурза Абдулла (в крещении князь Дмитрий Сеюшевич). Участник русско-польской войны 1654—1667 и русско-турецких войн 1676—1681 годов. Сыном Абдуллы был Григорий Дмитриевич.

 Правнук Иль-мурзы, Григорий Дмитриевич (1676—1730), начал служить при Петре Великом стольником; участвовал с ним в Азовских походах; в Северной войне — сражался со шведами под Нарвой, Полтавой и Выборгом; участник Прутского похода; при Екатерине I был сенатором, при Петре II — генерал-аншеф (1730). Первый член Военной коллегии, которую возглавлял с 1727 по 1730 год.
 Его сын Борис Григорьевич (1696—1759) в царствование Анны Иоанновны и при Иоанне Антоновиче был московским губернатором, при Елизавете Петровне — сенатором, президентом коммерц-коллегии и главным директором кадетского корпуса.
 Одна из дочерей Бориса Григорьевича, Евдокия, была женой Петра Бирона, последнего герцога Курляндии и Семигалии. Его другая дочь Сюйда, в крещении Прасковья Григорьевна, попала в немилость Анны Иоанновны, и через две недели после смерти отца была насильно помещена в Тихвинский Введенский монастырь. Попытка изменить свою судьбу привела к дознанию в Тайной канцелярии, наказанию плетьми, насильственным постригом в монахини по именем Проклы и высылкой в Иоанно-Введенский монастырь под Тобольском. Судьба княжны Юсуповой нашла отражение в произведениях литературы и искусства: в романе Валентина Пикуля «Слово и дело», полотне Николая Неврева «Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова перед пострижением» и других.
 Сын Бориса Григорьевича Николай Борисович (1750—1831) с 1783 по 1789 г. был посланником в Турине, потом сенатором; император Павел I сделал его министром Департамента уделов (1800—1816), а Александр I — членом Государственного совета (с 1823). Директор императорских театров (1791—1796), руководил Императорским Эрмитажем (1797). В конце жизни занимался обустройством подмосковной усадьбы Архангельское, меценат. Собрал чрезвычайно богатые по российским меркам картинную галерею и библиотеку.
 Его сын Борис Николаевич (1794—1849), камергер, оставил единственного наследника, Николая Борисовича-младшего (1827—1891), музыканта-любителя, который для своих упражнений устроил и оформил в духе елизаветинского барокко домашний театр во дворце на Мойке. Уже в зрелом возрасте пристрастился к драгоценным камням и, благодаря своим несметным богатствам, присовокупил к приобретённой его дедом жемчужине Пеллегрина такую коллекцию бриллиантов, которой мог бы позавидовать любой музей.
 Старшая его дочь Зинаида Николаевна (1861—1939) в 1882 году вышла замуж за графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона, дослужившегося в 1915 году до звания генерал-лейтенанта. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 года. В 1885 году высочайше утверждённым мнением Государственного совета ему после смерти тестя разрешено принять его фамилию и титул, и именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном с правом передачи фамилии старшему в роде. В 1919 году эмигрировал в Италию.
 Их сыновья: Николай Феликсович (1883—1908), в 1892 году получил устное соизволение императора Александра III на именование полным титулом отца. В 1900-х годах неофициально считался первой ракеткой Российской империи по теннису. Убит на дуэли графом А. Э. Мантейфелем.
 Феликс Феликсович (1887—1967). Высочайшим указом 1914 года получил право именоваться полным титулом отца. Был женат на княжне Ирине Александровне . Один из организаторов убийства Григория Распутина. В 1919 вместе с женой эмигрировал во Францию; Автор книги «Конец Распутина» (1927, на франц. яз.; на рус. яз. впервые в 1990).
 Единственная дочь Феликса Феликсовича — Ирина Феликсовна (1915—1983), жена графа Николая Дмитриевича Шереметева (1904—1979), проживали в Италии и Франции, дети: Ксения Николаевна Шереметева—Сфири.

Владения князей Юсуповых

Источники

Литература 
 Собрание грамот О роде князей Юсуповых, 1867 год

Ссылки 
 Сайт о роде Юсуповых
 
 Минарик Л. П. О фонде Юсуповых в Центральном государственном архиве древних актов // Проблемы источниковедения. Т. X. М., 1962. С. 71-84.

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображён молот
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени